Koninklijk Huis (Koninkrijk der Nederlanden), bepaalde leden van de koninklijke familie aan het Nederlandse hof
Het "Huis van de Koning", dat wil zeggen de hofhouding
In de meeste andere gevallen, zie lijst van Europese soevereine huizen